Николай Васильевич Босенко — советский государственный и политический деятель, председатель Ставропольского краевого исполнительного комитета.

Биография 
Родился в марте 1918 года. Член ВКП(б) с 1942 года.

Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, инженер-капитан.

С 1957 года — на общественной и политической работе. В 1957—1991 гг. — заместитель начальника Ставропольского краевого управления сельского хозяйства, 1-й секретарь Ново-Александровского районного комитета КПСС, 2-й секретарь Ставропольского краевого комитета КПСС, 1-й секретарь Ставропольского промышленного областного комитета КПСС, председатель Исполнительного комитета Ставропольского краевого Совета, председатель Всероссийского объединения «Россельхозтехника» СМ РСФСР — Государственного комитета РСФСР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, председатель Всероссийского совета ветеранов войны и труда.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го созывов, народным депутатом СССР.

Умер в 1995 году.

Примечания

Ссылки 
 Босенко
 Николай Босенко 

Председатели Ставропольского крайисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Народные депутаты СССР
Вторые секретари Ставропольского крайкома КПСС
Первые секретари районных комитетов КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС